Крутицкий, Антон Михайлович (1754—1803) — актёр и певец
 Крутицкий, Пётр Яковлевич (1839—1891) — русский физиолог растений